Die Kieler-Woche-Plaketten wurden vom Kieler Yacht-Club ab 1934 an die teilnehmenden Regattasegler als Erinnerung ausgegeben. Sie hatten vier Löcher, so dass diese im Salon der Boote oder am Mast montiert werden konnten. Durch Witterung und Sonne sind dadurch viele Plakettenbeschädigt worden oder verloren gegangen.

Die Auflagen der Plaketten waren anfangs mit 500 oder weniger Exemplaren sehr klein; nachdem die Kieler Woche zu einem Volksfest nach dem Vorschlag von Bürgermeister Andreas Gayk geworden ist, ist die Auflage auf bis zu 5000 Stück gestiegen.

In den Jahren 1940–1948 und im Jahr 1951 wurden keine Plaketten gefertigt.

Seitdem entwerfen Designer nach einem internationalem Wettbewerb das jährlich wechselnde graphische Motiv der Kieler Woche, das leicht reduziert auf den Plaketten gezeigt wird.

Das Format beträgt 70 mm im Quadrat und die Plaketten wiegen je nach Material, Hersteller und Fertigungsart zwischen 69 und 112 Gramm.

Es hat sich eine heterogene Sammlergemeinschaft entwickelt, die auch Fehlprägungen, Fehlfarben und Entwurfsplaketten sammelt.

Einzelnachweise 

Erstverleihung 1934
Kultur (Kiel)
Sportabzeichen